Purcell (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri
 Purcell (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
 Purcellville, een plaats in de Amerikaanse staat Virginia

Personen 
 Céline Purcell, Nederlands (musical)actrice
 Charles Henry Purcell, Amerikaans civiel ingenieur
 Dominic Purcell, Engels-Australisch acteur
 Edward Mills Purcell, Amerikaans natuurkundige die in 1952 de Nobelprijs voor de Natuurkunde won
 Henry Purcell, Engels componist van barokmuziek